Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2023 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходит с 21 по 27 января в городе Дамфризе Великобритания в группе А и в городе Софии Болгария в группе В с 26 января по 1 февраля.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место получит право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2024 года, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, которая займёт первое место, переходит в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Итоги

Группа A 
  Сборная Австралии вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2024.
  Сборная Мексики выбыла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Группа B 
  Сборная Казахстана вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — семь из Европы, две из Азии, две из Океании и одна из Северной Америки. Сборные Болгарии, Бельгии, Эстонии участвуют впервые, а остальные пришли с прошлогоднего турнира второго дивизиона.

Группа А

Группа В

Группа А

Судьи 
В группе A первого дивизиона приняли участие 4 главных и 6 линейных судей

Главные судьи
  Филиппа Маккиннон
  Аннеке-Катарина Орландини
  Рейка Штайгер
  Симен Туркмен

Линейные судьи
  Ой-Лам Чун (CHEUNG Oi Lam)
  Ханна Оберг
  Кумико Окуда
  Моника Шпыт-Юха (Szpyt-Jucha Monika)
  Хариет Вег (Hariet Weegh)
 Йен-Хуэй Вун (WOON Yean Hui)

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC)

Группа В

Судьи 
В группе A первого дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей

Главные судьи
  Криста Энселл
  Мэй-Си Диана Фу (FOO Mei See Diana)
  Ингеборг Хольм-Родаль
  Карин Виллинер

Линейные судьи
  Мерве Аринчи 
  Натали Бублова
  Ингибьёрг Хьяртардоттир (Ingibjörg Hjartardottir)
  Дана Илич
  Ханна Перссон
  Петр Силла (Csilla Peter)
  Ханна-Софи Вацик

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
ЖЮ*2
Второй
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Хоккей
Хоккей
Хоккей 2023
Хоккей 2023